Михаи́л Бочаро́в:
 Бочаров, Михаил Александрович (1941—2020) — советский политик.
 Бочаров, Михаил Васильевич (1872—1936) — академический певец.
 Бочаров, Михаил Дмитриевич (1924—2005) — советский педагог
 Бочаров, Михаил Ильич (1831—1895) — театральный декоратор и живописец.
 Бочаров, Михаил Тимофеевич (1919—2007) — актёр.